Les Sorcières d'Eastwick (The Witches of Eastwick) roman de John Updike (1984)
Les Sorcières d'Eastwick (The Witches of Eastwick) film de George Miller (1987)
Les Sorcières d'Eastwick (The Witches of Eastwick) téléfilm de Rick Rosenthal (1992)
Les Sorcières d'Eastwick (The Witches of Eastwick) comédie musicale de John Dempsey et Dana P. Rowe (2000)

Voir également 
Les Mystères d'Eastwick, série par  Maggie Friedman (2009).